Polsko-Mongolska Izba Gospodarcza (mong. Польско-Монгольская Промышленно-Торговая Палатa) -  utworzona dla wspomagania rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Mongolią, oraz popierania polskich interesów gospodarczych w Mongolii i mongolskich interesów gospodarczych w Polsce.

Inicjatorem jej powołania był T. Baasansuren, ówczesny ambasador Mongolii w Polsce i grono polskich biznesmenów.

Siedziba 
Pierwsza siedziba Izby mieściła się pod adresem - Katarzynów 59 pod Łowiczem, obecnie przy ul. Ekonomicznej 3, w Łowiczu (2014-).

Zobacz też 
 Ambasada Mongolii w Polsce
 Polsko-Mongolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Izby gospodarcze
Gospodarka Mongolii
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-mongolskie